WNR steht für:
 Flughafen Windorah (IATA-Code), Flugplatz von Windorah in Queensland, Australien
 Worcester, Nashua and Rochester Railroad, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in den USA
 Bahnhof Neuruppin (DS100-Code)

 

WNR